FWF est un sigle qui peut désigner :
 , en français, Fond autrichien pour la science) ;
 , un groupe pop-rock basé à Greenville et Columbia, en Caroline du Sud.